Larter est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, comédien alternatif britannique
Ali Larter (née en 1976), actrice et mannequin américaine
 (1847-1936), botaniste anglaise
 (né en 1940), joueur de cricket écossais
 (1923-2020), joueuse de cricket australienne
 (1936-1996), artiste australienne
 (né en 1944), joueur de rugby anglais
 (1929-2014), peintre australien
, géophysicien marin britannique
Robert Austin Larter (1925-2015), homme politique provincial canadien
, professeur et géochimiste canadien
 (né en 1968), joueur de hockey sur glace canadien

Homonymie de patronyme